Die Abkürzung CGE steht für:
 Compagnie Générale des Eaux, französischer Umwelttechnikkonzern, seit 2003 Veolia Environnement
 Compagnie Générale d'Electricité, französischer Elektrotechnikkonzern, seit 1966 Alcatel
 Conférence des grandes écoles, eine Vereinigung französischsprachiger Hochschuleinrichtungen
 Compagnia Generale di Elettricità, ein italienischer Elektrotechnikkonzern, gehörte früher zum US-Konzern General Electric
 Computable General Equilibrium, eine Gruppe wirtschaftstheoretischer Modelle, siehe CGE-Modell
 Christus-Gemeinde Eberswalde, Landkreis Barnim
 Capillary Gel Electrophoresis, bioanalytische Methode der Molekulargenetik 
 Cusanus-Gymnasium Erkelenz Europaschule, seit 1980
 Centrum für Geodätische Erdsystemforschung, eine Kooperation der vier Münchener Forschungseinrichtungen IAPG, FESG, DGFI und KEG, seit 2010

CGE